Amador steht für:

 Originaltitel von Amador und Marcelas Rosen, spanischer Spielfilm (2010)
 Amador County, Verwaltungseinheit in Kalifornien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Amador (Montana), im Mineral County – nicht mehr existent
 Amador (Nevada), im Lander County – nicht mehr existent
 Amador (Puerto Rico), Quebradillas
 Amador City, im Amador County, Kalifornien

weitere geographische Objekte:
 Amador Lake, See im Mora County, New Mexico
 Amador Canal, Kanal im Amador County, Kalifornien
 Amador County Fairgrounds, Park im Amador County, Kalifornien
 Amador Park, Park im Solano County, Kalifornien
 Amador Valley Park, Park im Alameda County, Kalifornien

Amador ist der Familienname folgender Personen:
 Agustí Roc Amador (* 1971), spanischer Extremsportler
 Andrés Amador (* 1924), salvadorianischer Sportschütze
 Andrey Amador (* 1986), costa-ricanischer Radrennfahrer
 Armando Cuitlahuac Amador Sandoval (1897–1970), mexikanischer Botschafter
 Eddie Amador (* 1967), US-amerikanischer House-DJ und Produzent
 Efraín Amador (* 1947), kubanischer Lautenist, Komponist und Musikpädagoge
 Juan Amador (* 1968), deutscher Koch
 Letícia Silva Amador (* 1988), brasilianische Fußballspielerin
 Luis Felipe Carbo y Amador (1857–1913), ecuadorianischer Diplomat

 Raimundo Amador (* 1959), spanischer Flamencomusiker
 Susana Amador (* 1967), portugiesische Verwaltungsjuristin und Politikerin
 Yara Amador (* 2001), mexikanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Amado
 Amador Creek
 Amador Mine